Arondismentul Lille (în ) este un arondisment din departamentul Nord, regiunea Nord-Pas-de-Calais, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Armentiers
 Cantonul La Bassée (Basse)
 Cantonul Cysoing (Sison) 
 Cantonul Haubourdin (Harbodem)
 Cantonul Lannoy (Lanno)
 Cantonul Lomme (Olm)
 Cantonul Marcq-en-Barœul (Marke) 
 Cantonul Pont-à-Marcq
 Cantonul Quesnoy-sur-Deûle (Kiezenet) 
 Cantonul Lille-Centre
 Cantonul Lille-Est
 Cantonul Lille-Nord
 Cantonul Lille-Nord-Est
 Cantonul Lille-Vest
 Cantonul Lille-Sud
 Cantonul Lille-Sud-Est
 Cantonul Lille-Sud-Vest
 Cantonul Roubaix-Centre (Robaais-Centrum)
 Cantonul Roubaix-Est (Robaais-Oost)
 Cantonul Roubaix-Nord (Robaais-Noord)
 Cantonul Roubaix-Ouest (Robaais-West)
 Cantonul Tourcoing-Nord
 Cantonul Tourcoing-Nord-Est
 Cantonul Tourcoing-Sud
 Cantonul Seclin-Nord (Sikelijn-Noord)
 Cantonul Seclin-Sud (Sikelijn-Zuid)
 Cantonul Villeneuve-d'Ascq-Nord
 Cantonul Villeneuve-d'Ascq-Sud

Comune 

Lille